

Sigle 
 DeLorean Motor Company – azienda statunitense
 Destination Management Company – agenzia che organizza servizi logistici in un dato territorio
 Dollfus Mieg & Compagnie – azienda tessile francese
 Dynamic Memory Controller
 Detroit Metal City – manga
 Disco Mix Club – club inglese di DJ

Chimica
 DMC – dimetilcarbonato

Codici 
 dmc – codice ISO 639-3 della lingua dimir

Musica 
 DMC – pseudonimo di Darryl McDaniels, membro del gruppo hip hop Run DMC
 Disco Mix Club – organizzazione per disc-jockey nota per le competizioni annuali da essa organizzate

Religione 
 D.M.C. – Suore Domenicane Missionarie delle Campagne

Videogiochi 
 Devil May Cry – serie di videogiochi
 DmC Devil May Cry – videogioco del 2013
 Deathmatch Classic – mod del videogioco Half-Life